New Ferolle (schiereiland), een schiereiland van het Canadese eiland Newfoundland
 New Ferolle (dorp), een dorp op dat schiereiland